Кла́уд () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Клауд, Наташа (; род. 1992) — американская баскетболистка.
 Клауд, Престон (; 1912—1991) — американский учёный, занимавшийся науками о земле, палеонтолог.
 Клауд, Тэворис (; род. 1982) — американский боксёр-профессионал.

Топонимы 
 Клауд () — округ в штате Канзас, США.

См. также 
 Облако (значения)
 Клауд-рэп
 Клауд Страйф — один из героев компьютерной игры Final Fantasy VII